Un bestiaire est un nom commun qui peut désigner :

Littérature 
Au Moyen Âge, un recueil, de récits allégoriques et moraux sur les animaux :
 Bestiaire,
 Bestiaire d'Aberdeen.
Titres célèbres :
 Le Bestiaire ou Cortège d'Orphée, poème de Guillaume Apollinaire, mis en musique par Francis Poulenc, et par Jean Absil ;
 Le Bestiaire sentimental, de Charles Derennes (Prix Femina 1924) ;
 Les Bestiaires, roman d'Henry de Montherlant ;
 Tendre bestiaire, de Maurice Genevoix.

Art 
Une œuvre d'art représentant un ensemble d'animaux ou l'iconographie animale d'une époque ou d'une culture :
 Bestiaire médiéval, voir Représentation des animaux dans l'art médiéval,
 Bestiaire des Mondes d'Aldébaran,
 Bestiaire de Doom.

Antiquité romaine 
Le bestiaire est un gladiateur qui combat les fauves au cirque (synonyme belluaire), la victime qui leur est proposée et l'endroit où on les parque.

Musique 
 Le Bestiaire est un album du groupe folk français Malicorne,
 Les œuvres de Poulenc et Absil dont il est question plus haut,
 Le Bestiaire pour chant et orchestre (1919) de Louis Durey d'après Guillaume Apollinaire,
 Le Bestiaire fabuleux de Philippe Hersant.

Bande dessinée 
 Le Bestiaire amoureux, une série de Joann Sfar.

Jeux vidéo 
Le bestiaire regroupe tous les types de monstres que l'on va rencontrer durant un jeu vidéo, il inclut parfois leurs caractéristiques.